signifie « menteur » en anglais.

Musique

Artiste 

  est un groupe de rock new-yorkais formé en 2001.

Album 

 , album de Harisu sorti le  ;
 , album de The Jesus Lizard sorti le  ;

 , album de Liars sorti le  ;
 , album de Todd Rundgren sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Eskimo Joe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Liar, chanson de Queen présente sur l'album Queen (album) sorti le  ;
 , chanson de Rollins Band présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

On retrouve également le mot dans les expressions suivantes :
 Billy Liar, un roman de Keith Waterhouse publié en 1960 ;
 Beautiful Liar, une chanson R'n'B de Beyoncé Knowles et Shakira sortie en 2007 ;
 Lies for the Liars, un album du groupe The Used sorti en 2007.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre